Да́ргис — фамилия. Известные носители:

 Даргис, Манола (род. 1961) — американский кинокритик.
 Даргис, Оскар (род. 1993) — латвийский футболист, вратарь.